Padroso (Arcos de Valdevez) —  freguesia
 Padroso (Montalegre) — antiga freguesia
 Padroso — povoação da freguesia de Margaride no concelho de Felgueiras, sede da extinta freguesia de Santa Maria de Padroso

Desambiguação